Алекса́ндр Григо́рьевич Бессо́нов:
 Бессонов, Александр Григорьевич (1848—1918) — языковед, лингвист, этнограф, просветитель, фольклорист.
 Бессонов, Александр Григорьевич (1922—1945) — полный кавалер ордена Славы.